Дмитровичский сельсовет:

Беларусь 
 Дмитровичский сельсовет (Брестская область) — сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Дмитровичский сельсовет (Минская область) — сельсовет, Березинский район, Минская область